Élaine es una variante en francés antiguo del nombre femenino Elena. En inglés toma la ortografía de Elaine, y puede hacer referencia a:

Personas 
 Elaine Paige (1948), cantante y actriz británica.
 Elaine Hendrix (1970), actriz estadounidense.
 Elaine de Kooning (1918 - 1989), pintora impresionista estadounidense.
 Elaine Cunningham (1957), escritora de literatura fantástica y ciencia ficción estadounidense.
 Elaine Pagels (1953), estudiosa e investigadora de religión estadounidense de la Universidad de Princeton.
 Elaine Hammerstein (1897 - 1948), actriz de cine y teatro estadounidense.
 Velva Elaine Rudd (1910 - 1999), botánica estadounidense, identificada por la abreviatura Rudd.
Randú

Lugares 
 Elaine, localidad estadounidense en el estado de Arkansas.
 Elaine, localidad australiana en el estado de Victoria.

Otros 
 Elaine Marley, personaje ficticio de la serie de videojuegos Monkey Island.
 Elaine, canción del grupo ABBA, traducida en español como Elena.